Sele har flere betydninger:

 Seler - en beklædningsgenstand, der holder bukser oppe.
 Sikkerhedssele - en sikkerhedsanordning til køretøjer.
 Sele (Norge) - norsk by i Klepp kommune, Rogaland fylke.